Pleione puede referirse a:

En la mitología griega, Pleione o Pléyone era una ninfa marina madre de las Pléyades.
En astronomía, Pleione o Pléyone es una estrella perteneciente al  cúmulo de las Pléyades en la constelación Tauro.
En botánica, Pleione es un género de orquídeas.